Plusieurs souverains et seigneurs européens sont appelés Charles IV.

Rois, empereurs 
 Charles IV le Bel (1294-1328), roi de France de 1322 à 1328
 Charles IV (1316-1378), empereur romain germanique de 1355 à 1378
 Charles IV (1748-1819), roi d'Espagne de 1788 à 1808
 Charles IV (1757-1836), roi de Navarre de 1824 à 1830.
 Charles IV (1887-1922), roi de Hongrie du  au  (et en même temps empereur d'Autriche sous le nom de Charles Ier, double monarchie austro-hongroise).
 Charles IV (1887-1922), roi de Croatie du  au .

Princes, ducs 

 Charles IV (1604-1675), duc de Lorraine de 1625 à 1675
 Charles IV (1728-1811), margrave de Bade-Durlach de 1738 à 1771, puis margrave de Bade de 1771 à 1803, puis Électeur de Bade de 1803 à 1806, puis grand-duc de Bade sous le nom de Charles  de Bade jusqu’en 1811.

Charles 04

eo:Karolo (regantoj)#Karolo la 4-a